Перцево — название населённых пунктов в России:

 Перцево — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Перцево — село в Переславском районе Ярославской области.